Каза-Бранка (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Каза-Бранка (Созел) — район в Португалии, входит в округ Порталегре.